

Mezzi navali 
 Classe Glauco – classe di sommergibili della Regia Marina in servizio dal 1903
 Glauco – sommergibile della Regia Marina varato nel 1905 
 Glauco – sommergiblle della Regia Marina varato nel 1935

Mitologia
Glauco – personaggio della mitologia greca, per alcuni figlio di Dori
Glauco – personaggio della mitologia greca, nipote di Bellerofonte
Glauco – personaggio della mitologia greca, figlio di Minosse
Glauco – personaggio della mitologia greca, figlio di Poseidone
Glauco – personaggio della mitologia greca, figlio di Antenore
Glauco – personaggio della mitologia greca, figlio di Sisifo e padre di Bellerofonte
Glauco – personaggio della mitologia greca, figlio di Epito
Glauco – personaggio della mitologia romana, compagno di Claudia

Musica e teatro
 Glauco – dramma di Ercole Luigi Morselli del 1919
 Glauco – opera lirica di Alberto Franchetti del 1922, tratta dal dramma di Morselli

Onomastica
Glauco – nome proprio di persona maschile italiano

Persone
Glauco – Poeta della Magna Grecia, proveniente da Reggio Calabria
Glauco (o Glaukias) – re della tribù illirica dei Taulanti dal 313 al 303 a.C.

Altro
Glauco – colore di sintesi tra il verde e l'azzurro

Altri progetti